Pach – wieś w Polsce

Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Pach – polski spiker i prezenter TVP, reporter, sprawozdawca, dokumentalista i reżyser
 Joanna Pach – polska aktorka
 Marek Pach – polski skoczek narciarski, kombinator norweski, działacz sportowy, olimpijczyk
 Walter Pach – amerykański malarz, nauczyciel, krytyk sztuki